Аполло́ний () — мужское имя греческого происхождения:
 Аполлоний — македонский правитель в Ливии в IV веке до н. э.
 Аполлоний — скульптор I века до н. э., родом из Афин.
 Аполлоний — христианский святой, который произнёс красноречивую апологию христиан перед римским сенатом. За это принял мученическую смерть при императоре Коммоде (до 186 года).
 Аполлоний — восточноримский политический деятель середины V века.
  — автор трактата «Чудеса и история чудес»
 Аполлоний Афинский (ум. около 273) — христианский мученик.
 Аполлоний Дискол — александрийский грамматик II века н. э.
 Аполлоний Крон — учитель Диодора Крона.
 Аполлоний Левин — историк завоевания Перу, житель города Гента, XVI век.
 Аполлоний Молон — древнегреческий ритор.
 Аполлоний Пергский — математик III века до н. э.
 Аполлоний Родосский — поэт и грамматик периода эллинизма.
 Аполлоний Сир — римский писатель, современник Адриана.
 Аполлоний Тианский — представитель неопифагореизма.
 Аполлоний Тирский — герой одного греческого романа.
 Аполлоний Траллийский — скульптор родосской школы.
 Аполлоний Халкедонский — стоик II века н.э, один из учителей Марка Аврелия
 Аполлоний Эфесский — христианский церковный писатель конца II — начала III веков.
 Аполлоний (Матвеевский) (1801—1861) — ректор Нижегородской духовной семинарии.

См. также 
 Аполлония (значения)
 Аполлоний — кратер на видимой стороне Луны
 Аполлоний (бабочка) — дневная бабочка из рода Parnassius.
 Флавий Аполлоний — консул Восточной Римской империи вместе с Флавием Магном в 460 году

Примечания